Хрещатый — хутор в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, центр Хрещатовского сельского поселения.

Описание 
Расположен в восточной части области, в 22 км к юго-западу от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Основано во второй половине XVIII столетия, согласно итоговой ведомости пятой ревизии 1795 года в нем уже проживало 148 душ. Хутор возник возле большого разветвленного Хрищеватого оврага, от него и получил свое имя. «Хрищеватый, хрещатый» — т.е. раскидистый, в виде креста. 

В 1859 году - Бирюченского уезда «хутор владельческий Хрищатый (Хрещатый) при отвершке Хрищеватого оврага», «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска» — 85 дворов, 653 жителя (331 муж., 322 жен.).
 
Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как «хуторъ Хрищатый» Наголенской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 591, число дворов — 82.

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хрещатовская основная общеобразовательная школа».

Памятники и мемориалы 
Памятник 128-и советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)